Brigade fantôme est une série de bande dessinée d'aventure destinée aux enfants dessinée par Cyril Pedrosa et écrite par David Chauvel. 

Ses trois histoires, publiées de 2007 à 2009 dans l'hebdomadaire belge Spirou, ont été recueillies en deux albums par Dupuis.

Univers

Synopsis

Personnages

Publication

Revues 
 Brigade fantôme, dans Spirou :
 Ribambelle pour une poubelle, , 2007.
 Muddy Blues, , 2007.
 Le Chevalier Bägär, , 2008-2009.

Albums 
 Brigade fantôme, Dupuis, coll. « Punaise » :
 Ribambelle pour une poubelle, 2007 .
 Le Chevalier Bägär , 2009

Notes et références

Liens externes 
 
 
 .

Série publiée dans Spirou dans les années 2000
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge